Het ATP-toernooi van Umag 2009 (met de officiële naam ATP Studena Croatia Open 2009) werd gespeeld van 27 juli tot en met 2 augustus 2009. Er werd gespeeld op gravelbanen in de Kroatische stad Umag. De eerste speeldag is een dag uitgesteld in verband met nationale rouw vanwege een treinongeluk.

De titelverdediger Fernando Verdasco, die vorig jaar de finale van Igor Andrejev won, is niet aanwezig om zijn titel te verdedigen. Nikolaj Davydenko won zijn tweede toernooi in 2009 op rij door achtereenvolgens Daniel Gimeno Traver, Alberto Martín, Simone Bolelli, Jürgen Melzer en in de finale Juan Carlos Ferrero te verslaan. In het dubbelspel wonnen de Tsjech František Čermák en de Slowaak Michal Mertiňák hun tweede ATP-titel op rij.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Speelschema

Enkelspel

Dubbelspel 

ATP-toernooi van Umag
Umag